Chalakudi (ciutat) a Kerala
 Riu Chalakudi, riu de Tamil Nadu i Kerala